Příjmení Čonka může označovat:

 Matúš Čonka (* 1990) – slovenský fotbalový obránce
 Patrik Čonka (* 1982) – romský spisovatel
 Pavol Čonka (1841–1913) – romský primáš